

Localidades

Meadville (Mississippi)
Meadville (Missouri)
Meadville (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos